Øresund puede hacer referencia a:
 Estrecho de Øresund, estrecho situado en el mar Báltico, entre Dinamarca y Suecia; 
 Puente de Øresund, puente que conecta ambos países; o
 Región de Øresund, área metropolitana formada por las ciudades de Copenhague y Malmö.